Оберлига 1988—1989 — 42-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал «Динамо» из Дрездена. Турнир стартовал 13 августа 1988 года, а завершился 3 июня 1989 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика Динамо (Дрезден) в сезоне 1988/89 
 Статистика Динамо (Берлин) в сезоне 1988/89 
 Статистика Локомотив (Лейпциг) в сезоне 1988/89 
 Статистика Шталь Бранденбург в сезоне 1988/89 
 Статистика Висмут Ауэ в сезоне 1988/89 
 Статистика игроков в сезоне 1988/89 
 Оберлига Германии по футболу 1988/89 на rsssf 
 Результаты матчей Оберлиги Германии по футболу 1988/89 на rsssf 
 Оберлига Германии по футболу 1988/89 на calcio.com 

ГДР
ГДР
1988/1989